Lütschg ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Lütschg (1870–1947), Schweizer Geigenbauer
 Otto Lütschg (1872–1947), Schweizer Hydrologe und Glaziologe